Sven Carlson kan syfta på:

* Sven Carlson (företagsledare) (1847-1924), företagare och uppfinnare
 Sven Carlson (riksdagsman) (1870-1926), ingenjör och riksdagsman